Chez les vertébrés, le sternum est un os de la partie antérieure de la cage thoracique sur lequel viennent s'attacher en avant les côtes (les sept premières chez l'Homme).
 Chez les arthropodes, le sternum est le nom du sclérite ventrale du thorax de l'insecte.